Biografies
 Samantha: nom artístic de la cantant valenciana Samantha Gilabert i Garrido
Samantha Barks: actriu britànica
Samantha Bentley: actriu britànica
Samantha Carter: personatge de ficció
Samantha Cristoforetti: astronauta italiana
Samantha Eggar: actriu anglesa
Samantha Fox: model, cantant i actriu anglesa
Samantha Isler: actriu estatunidenca
Samantha Mathis: actriu estatunidenca
Samantha Miquel i Álvarez: jugadora de waterpolo catalana
Samantha Morton: actriu britànica
Samantha Navarro: cantant, compositora i guitarrista uruguaiana
Samantha Power: periodista i escriptora estatunidenca
Samantha Sacramento: política i advocada gibraltarenya
Samantha Smith: activista i actriu estatunidenca 
Samantha Stosur: tennista professional australiana
Samantha Torres: model eivissenca
 Ciència
Samantha: cràter de Venus
 Cinema
 Samantha: pel·lícula de 1963 dirigida per Melville Shavelson
Napoleon and Samantha: pel·lícula de 1972 dirigida per Bernard McEveety